Bakare ist der Familienname folgender Personen:

 Airat Bakare (* 1967), nigerianische Leichtathletin
 Musa Bakare (* 1971), nigerianischer Schwimmer
 Sebastian Bakare (* 1940), simbabwischer anglikanischer Bischof
 Prisca Bakare, britische Schauspielerin
 Tobi Bakare (* 1989), britischer Schauspieler